Bátya, een dorp in Hongarije
 Batya (voornaam), een Hebreeuwse meisjesnaam
 Batya (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam